

Localidades

Sossego (Santo Ângelo), distrito no Rio Grande do Sul
Sossego (Paraíba) – município 
Praia do Sossego - no estado do Rio de Janeiro

Miradouro da Ponta do Sossego

Desambiguação